4436 Ortizmoreno è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1983, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,2481628 UA e da un'eccentricità di 0,0549458, inclinata di 17,33000° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato all'astronomo spagnolo José Luis Ortiz Moreno.

Collegamenti esterni 

Ortizmoreno
Corpi celesti scoperti nel 1983